Neumühlbach ist ein Gewässername:

 Neumühlbach, rechter Nebenfluss der Lainsitz in Tschechien und Österreich, mündet bei Majdalena
 Neumühlbach (Leinleiter), linker Zufluss der Leinleiter in Markt Heiligenstadt in Oberfranken, Landkreis Bamberg, Bayern
 Neumühlbach, Unterlaufname des Leitenbachs, linker Zufluss der Sulzach bei Oberkemmathen, Gemeinde Langfurth, Landkreis Ansbach, Bayern
 Neumühlbach, Alternativname des Sitzenrodaer Bachs bei Sitzenroda, Stadt Belgern-Schildau, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Neumühlbach (Weisach), linker Zufluss der Weisach (zur Baunach) in Pfaffendorf, Markt Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Neumühlbach, Abschnittsname am Oberlauf der Wiesent bei Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Neumühlebach
 Neumühlenbach
 Neumühlgraben